Trzecia, róg Ptasiej (ang. 3rd & Bird, 2008-2010) – serial animowany produkcji brytyjskiej z 2008 roku, który emitowany jest na kanale CBeebies.

Opis fabuły 
Serial opowiada o ptaszkach, które żyją, uczą się i bawią w koronie starego drzewa. Przygody Samuela, Mafinki i Rudaski trzech młodych ptaszków, które poznają swój dom a także świat poza nim. Ptaszki budują różne rzeczy, pomagają innym i chodzą na parady. Codziennie dowiadują się o tym, że świat jest bardzo różnorodny, nabierają tolerancji i uczą wytrwałości.

Bohaterowie 
 Samuel 
 Mafinka 
 Rudaska 
 Pan Dziobalski
 Panna Ptaszek
 Pani Dziubek
 Nielotek
 Mama
 Tata
 Mały Dżordan
 robaczek

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Eurocom
Reżyseria: Justyna Holm
Dialogi i teksty piosenek: Justyna Holm i Ada Konowalska-Kuźniar
Realizacja dźwięku i kierownictwo muzyczne: Mieszko Mahboob
Kierownik produkcji: Ewa Borek
Wystąpili:
 Małgorzata Szymańska
 Agnieszka Mrozińska – Samuel
 Łukasz Talik
 Olga Zaręba
 Paweł Ciołkosz
 Anna Apostolakis
 Barbara Melzer
 Klementyna Umer – Pani Papużka
 Zbigniew Borek
 Agnieszka Sienkiewicz
 Piotr Domalewski
i inni

Lektor: Zbigniew Borek

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Seriale telewizyjne BBC
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2010